Чаганузун (устар. Шаганузун, Чаган-Узун, в верховье Талдура) — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 171 км по левому берегу реки Чуя в селе Чаган-Узун.. Длина реки составляет 65 км, площадь водосборного бассейна 1170 км².

Водоток берёт начало из ледника Большая Талдура под именем Талдура. После принятия притока Чаган в селе Бельтир меняет имя на Чаганузун.

Этимология 
Чаган-Узун, Чаган-Оозы, (средневековая форма , современная ) — белая вода (река). Возможно вторая часть , тогда Чаган Оозы — устье белой (реки)
 «Чаган-узун молочного цвета и окрашена как бы перемолотым песком морен»
 «По словам переводчика, в верхнем течении Чуя совершенно прозрачна, но её засоряет один левый приток — Чаган-узун, берущий начало в Чуйских белках. Это обстоятельство служит прямым доказательством, что в вершине этого притока имеется большой ледник. Вообще считается правилом, что мутные реки берут начало из ледников, прозрачные из снегов и ключей.»

Притоки 
 3 км: Кызылчин
 25 км: Чаган
 30 км: Кускуннур
 36 км: Имэле
 47 км: Джело

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Галерея

Примечания 

Притоки Чуи (приток Катуни)
Реки Кош-Агачского района